

BDU 

BDU peut faire référence à :

 Base de données unique, alias base de données économiques et sociales (BDES) ;
  ;
 , un uniforme de combat américain qui correspond au treillis.

BdU 

BdU peut faire référence à : 
 Befehlshaber der U-Boote, un commandement des U-Boots de la Kriegsmarine pendant la Seconde Guerre mondiale.